Енгуразов — фамилия; имеет женскую форму Енгуразова.

 Известные носители
 Енгуразов, Ахмед Адипович (род. 1965) — советский футболист, российский и таджикский вратарь.
 Енгуразов, Измаил Ибрагимович (1910—1961) — геолог, лауреат Сталинской премии 3 степеней, премии имени И. М. Губкина (1951).

См. также 
 Енгуразово — татарское село в Темниковском районе Мордовии на реке Большой Аксел, входит в состав Ишейского сельского поселения.